«Angie» («Э́нджи», уменьшительное от имени Анджела) — песня британской рок-группы Rolling Stones с их альбома 1973 года Goats Head Soup. Незадолго до выхода альбома была издана отдельным синглом, вместе с песней «Silver Train» на обратной стороне. (Это был первый сингл с этого альбома)..

Как пишет сайт Songfacts, песня была нетипичной по звучанию для Rolling Stones, так как в то время все их композиции были жёсткими и агрессивными (). Более того, это одна из немногих акустических песен во всей карьере группы.

Это была одна из первых песен, что группа записала для альбома Goats Head Soup (1973). Кит Ричардс написал её, находясь в Швейцарии в промежуток между тем, как предыдущий альбом Rolling Stones Exile on Main St (1972) был одобрен звукозаписывающей компанией, и тем, как он был издан.

«Angie» до сих пор остаётся единственной балладой группы Rolling Stones, достигнувшей 1-го места в США. В Великобритании сингл с ней достиг 5 места.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1973 года
Песни The Rolling Stones
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом
Рок-баллады
Песни Тори Эймос
Софт-рок
Песни 1973 года
Баллады 1970-х годов